Proliferacja (z  od  „mnożyć się” z  dpn.  „potomek, potomstwo” i  „nieść”) – silne rozrastanie się czegoś, gwałtowny rozwój, rozmnażanie się, bujny rozrost, rozprzestrzenianie się, odradzanie się, możliwość odnawiania się
 proliferacja – w biologii oznacza mnożenie się komórek
 proliferacja – w filozofii nauki jest postulatem tworzenia alternatywnych, względem aktualnie obowiązującego, punktów widzenia na badane zagadnienie
 proliferacja – w stosunkach międzynarodowych odnosi się do rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.